IC 4309 — компактная вытянутая спиральная галактика типа Sbc в созвездии Гидра. Поверхностная яркость — 13,4 mag/arcmin². Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Ссылки и источники 
 
 
 
 IC 4309 в базі SIMBAD 
 IC 4309 в базі Vizier 
 IC 4309 в базі NASA Extragalactic Database

Примечания 

Гидра (созвездие)
Компактные галактики